SCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Syktyvkar (Russia)